Vagicola is een monotypisch geslacht van schimmels uit de klasse Dothideomycetes. Het bevat alleen Vagicola arundinis. De typesoort is Vagicola vagans, maar deze is verplaatst naar het geslacht Septoriella als Septoriella vagans. 

Dothideomycetes
Schimmelgeslacht